Dette er en liste over kanaler i Storbritannien.

Den følgende liste inkluderer nogle systemer der er navigérbare floder med dele af kanaler (f.eks. Aire and Calder Navigation) samt fuldstændigt kunstige kanaler (f.eks. Rochdale Canal).

Kanaler i England

Kanaler i Nordirland

Kanaler i Skotland

Kanaler i Wales

Referencer 

 
Kanaler i Storbritannien